Alejandro García désigne notamment :
Alejandro García (1961-), un footballeur mexicain.
Alejandro García Padilla (1971-), une personnalité politique portoricaine.
Alejandro García Hernández (1979-), un boxeur mexicain.